Cette liste présente les matchs de l'équipe de France féminine de basket-ball par adversaire rencontré depuis son premier match en 1938.

A

Albanie

Allemagne

Angola

Argentine

Arménie

Australie

Autriche

B

Belgique

Biélorussie

Bosnie-Herzégovine

Brésil

C

Chili

D

Danemark

E

Équateur

États-Unis

F

Finlande

I

Italie

K

Kazakhstan

Kenya

L

Lituanie

M

Mali

Mexique

Monténégro

Mozambique

P

Paraguay

Pérou

Pologne

Porto Rico

R

République démocratique du Congo

S

Slovénie

Suisse

T

Taïwan

Thaïlande

Tunisie

U

Ukraine

Références 

Équipe de France de basket-ball
Liste en rapport avec le basket-ball